Schlagen steht für:

 Schlagen (Gemeinde Gmunden), Ortsteil und Katastralgemeinde der Stadt Gmunden, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Aufschlagen, Vorbereitungsverfahren bei der Speisenherstellung, siehe Montieren

Siehe auch:
 Schlag
 Schlage
 Schlager
 Beschlagen
 Hechtschlagen